Die Elle Spirit Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Montreux. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 6. bis 12. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Elle Spirit Open 2021 fand am 6. und 7. September 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Montreux